Джон Мака́ртур () — шотландские имя и фамилия. Известные носители:
*  (1767—1834) — австралийский колонист, первым начавший разведение овец-мериносов.
  (род. 1939) — американский проповедник.